Rotherham bezeichnet:

 Rotherham, eine Stadt in England
 Rotherham (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Rotherham (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Metropolitan Borough of Rotherham, einen britischen Verwaltungsbezirk

Rotherham ist der Familienname von:
 Alan Rotherham (1862–1898), englischer Rugby-Union-Spieler
 Matthew Rotherham (* 1994), britischer Radsportler und Paracycling-Pilot 

siehe auch:
 Missbrauchsskandal von Rotherham